Meunasah Cut (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Cut (Lhonga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing